Familia Juvara se trage din doi frați aromâni din Grecia, refugiați în Oltenia la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Începuturile familiei 

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, doi frați Juvara, aromâni din Grecia, conducători ai revoluției macedonene împotriva dominației turcești s-au refugiat în Oltenia, după înnăbușirea revoluției. La începutul secolului al XIX-lea unul dintre frați s-a stabilit în Moldova.
Astfel s-au format două ramuri ale familiei: ramura din Moldova care își păstrează numele de Juvara, și ramura din Muntenia, care a luat numele de Djuvara.

Familia Juvara 

Familia Juvara, ramura din Moldova a familiei, se trage din stolnicul Ion Dumitrache Juvara. În timp familia Juvara s-a înrudit prin alianță cu alte familii din România printre care familiile Docan, Botez, Lambrino, Balș și Chiliman.

Dintre membrii marcanți ai familiei se amintesc:

 Artur Juvara - profesor de drept internațional la Univesitatea din Iași, membru în tribunalul internațional de la Haga
 Emil Juvara - 
 Ernest Juvara - doctor, profesor la Facultatea de Medicină din București
 Ion Juvara - doctor chirurg
 Mihaela Juvara - actriță
 Andrei Ioan Chiliman - inginer, primar al sectorului I al municipiului București

Arborele genealogic al familiei Juvara

Referințe 
 Ion Juvara - Așa a fost. Amintirile unui chirurg - Editura Du Style - București, 1996 (ISBN 973-92565-00-7)

Juvara